De Rally van Australië 2004, formeel 17th Telstra Rally Australia, was de 17e editie van de Rally van Australië en de zestiende ronde van het wereldkampioenschap rally in 2004. Het was de 391e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Perth.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven 

 * Rijder is buiten het algemene klassement teruggekeerd onder de zogenaamde supe-rally regel.

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Vetgedrukte tekst betekent wereldkampioen.
 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Aus
Rally van Australië
Sport in Perth (Australië)